ТЗ — абревіатура, що може означати наступне:

 Технічне завдання
 Транспортний засіб
 Товарний знак
 Тракторний завод